Harl steht für:

 Harl (Gemeinde Puch), Ortschaft in der Gemeinde Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Harl (Putz), ein traditioneller schottischer Rauputz
 Harl (Berg) (1136 m), Berg im Grazer Bergland

Harl ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Harl (1824–1902), deutscher Geistlicher und Politiker
 Johann Paul Harl (1772–1842), deutscher Theologe, Philosoph, Jurist und Autor